Eudes – Król Franków Zachodnich.
 Jan Eudes – święty Kościoła katolickiego.
 Eudes II de Bourgogne – książę Burgundii.